Le Canary Wharf Squash Classic 2016 est l'édition 2016 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 7 au 11 mars 2016. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Ben Coleman. 

Le  joueur mondial Mathieu Castagnet écarte le quadruple vainqueur et ancien  mondial James Willstrop et le  mondial Cameron Pilley pour l'emporter en finale face à Omar Mosaad prenant sa revanche du  Windy City Open deux semaines auparavant. C'est son troisième titre et le plus prestigieux sur le circuit PSA.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2016
Sport en mars 2016
Squash en 2016